Это список резолюций Совета Безопасности ООН с 201 по 300, принятых в период с 19 марта 1965 года по 12 октября 1971 года.

Резолюции Совета Безопасности ООН
0201